En Pologne, Rakowo peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Rakowo, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Rakowo, village 

dans la voïvodie de Lubusz
 Rakowo, village

dans la voïvodie de Poméranie
 Rakowo, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Rakowo, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Rakowo, village du powiat de Płock 
 Rakowo, village du powiat de Płońsk

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Rakowo, village du powiat de Gniezno 
 Rakowo, village du powiat de Konin 
 Rakowo, village du powiat de Wągrowiec

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Rakowo, village du powiat de Choszczno 
 Rakowo, village du powiat de Szczecinek